Иван Винник:
 Винник, Иван Иванович (род. 1985) — украинский военнослужащий, участник вооружённого конфликта на востоке Украины. Герой Украины.
 Винник, Иван Иосифович (1929—2017) — советский кораблестроитель, Герой Социалистического Труда.
 Винник, Иван Юльевич (род. 1979) — украинский политик и предприниматель, народный депутат Украины VIII созыва.